Panorama har flere betydninger:

 Panorama – Billede der giver et bredt udsyn over et område og fototeknik, som gør det muligt at tage flere billeder og lægge dem sammen side ved side så det til sidst er et billede.
 Panorama (København) - et nedlagt udstillingsbygning i København
 Panorama (biograf) – en biograf i Middelfart.
 Panorama (Slagelse) - en biograf i Slagelse.

Se også
 Panoramahoved – et fotografisk værktøj, til montering på et fotostativ, til at fremstille et panoramabillede.
 Panoramaudsigt – en vid udsigt over et område.